Aiko Uemura (1979-), skieuse acrobatique japonaise
Haruki Uemura (1951-), judoka japonais
Uemura Iemasa (1589-1650), samouraï japonais
Kaori Uemura, gambiste japonaise
Ken'ichi Uemura (1974-), footballeur japonais
Masayuki Uemura (1943-2021), concepteur de consoles de jeu vidéo japonais
Naomi Uemura (1941-1984), journaliste, alpiniste, explorateur et aventurier japonais
Shu Uemura (1928-2007), maquilleur japonais
Tatsuya Uemura (1960-), programmeur et compositeur de musiques de jeux vidéo japonais